Аула ( — двор, жилище, дворец) — открытый двор древнегреческого дома либо актовый зал в академии или университете.

Древние греки «авлой» ( — трубка) называли духовой музыкальный инструмент Дионисийских мистерий (прообраз флейты); авлеей () — занавес, шитый ковёр, покрывало. Вышитыми коврами занавешивали вход в жилое помещение богатого дома. Отсюда вторичное значение слова «авлический» ( — придворный, роскошный, дворцовый) .

Обычай занавешивать коврами проёмы в стенах дал основание в своё время выдвинуть оригинальную гипотезу происхождения искусства архитектуры, разработанную М.-А. Ложье на основе так называемой «хижины Витрувия», а затем усложнённую немецким архитектором и теоретиком Готфридом Земпером. Согласно последнему, деревянная, а затем и каменная архитектура следует идее «завешивания» плетёными ветвями, потом циновками и тканями изначальной «клети», каркаса будущей постройки. Родственные греческим авлам устройства — древнеримские веламины, или веларии ( — покров, парус, навес) — покрытия из ткани для защиты от солнца.

В эллинистический период аулой, или авлой (), стали называть открытый, окружённый жилыми комнатами, двор, тоже что атриум либо двор, окружённый колоннами — перистиль, а также парадный зал, дворец и даже «богато убранное брачное ложе». В переносном значении: свита, придворные, придворная жизнь, княжеская, или императорская власть.

В поздней античности произведения искусства, предназначенные для украшения богатых домов, стали называть «авлическими». Даже в средневековье, античные статуи, рельефы, дорогую посуду из стекла или серебра, которые находили в руинах древнеримских городских дворцов и загородных вилл римских патрициев, именовали «авлическими», в отличие от «сельских» ( — деревенского склада). «Сельские» статуи чаще привозили из римских провинций: Северной Африки, Сирии, Испании. Они были более архаичными по стилю. «Авлические» преимущественно изготавливали в самом Риме, в том числе мастерами неоаттической школы. Термин «авлический стиль» применяли также к архитектуре романского периода XI—XIII веков .

В церковном языке слово «аула» стали применять сначала к нартексу (церковному притвору),  позднее к средней части нефа — хору, а также ко всей церкви. А далее, исходя из многозначности латинской формы термина, аулами стали называть большие парадные, «актовые» залы, предназначенные для торжественных собраний, диспутов в университетах, академиях и муниципальных зданиях .

Примечания 

Помещения Древней Греции